Коложа —  второе название озера Коложо в Опочецком районе Псковской области России
 Коложа —  второе название городища и древнего города-крепости Коложе на территории Опочецкого района Псковской области России